Македоний II (; ум. в  году) — Патриарх Константинопольский в 496—511 годах. Святой Православной церкви, почитается в лике святителя, память совершается 25 апреля (по юлианскому календарю).

Он был изгнан в Пафлагонию за противодействие ереси Евтихия императором Анастасием I (491—518) и скончался там в 516 году. Тело его было погребено в Константинополе в церкви святого Каллиника.

Ссылки 
 Святитель Македоний, Патриарх Константинопольский на сайте Православие.Ru

Святые по алфавиту
Православные святые
Святители
Христианские святые VI века
Патриархи VI века